Вади́м Ива́нович Филимо́нов (19 апреля 1947, Ярославль) — , диссидент,  и  (автор романов, рассказов и воспоминаний).

Биография 
Родился в семье офицера, прошедшего Великую Отечественную войну; после демобилизации — преподавателя русского языка и литературы, директора школы. Мать — портниха и преподавательница на курсах кройки и шитья; в семье было трое детей.

Детство прошло на Украине — в Херсонской области, в степи. Вадим был болезненным и впечатлительным ребёнком.

В 1952 семья возвращается в родной город матери, в Ленинград. Вадим начал рано рисовать и первые уроки рисунка получил в кружке рисования в Доме культуры им. Цюрупы (1961—1963).

В 1963 поступил в Ленинградское Художественное училище (ныне — Таврическое им. Н. К. Рериха), откуда был исключён со второго курса за «формализм»; работает год на Кировском заводе штамповщиком, затем восстанавливается в училище и заканчивает его с дипломом (1968).

В 1968—1973 он занимается в так называемой группе «Эрмитаж», которой руководил Г. Я. Длугач: изучает структуру композиций старых мастеров в Эрмитаже (в частности, — Н. Пуссена, П. П. Рубенса, Ф. Гальса; в этой группе принимал участие и профессор Вадима по Художественному училищу — А. П. Зайцев). Классическая живопись, античная скульптура, мифология оказали сильное влияние на последующее творчество В. Филимонова.

Он принимает активное участие в художественном движении независимого искусства и выставляет свои работы в ДК им Газа в декабре 1974 г. (всего четыре работы, в том числе — «Интерьер с Афиной» и религиозный триптих).

Через год, в годовщину «бульдозерной выставки» в Москве, он — единственный, кому удалось выставиться с тремя работами в Беляеве. 

14 декабря 1975 года участвовал в демонстрации группы диссидентов на Сенатской площади (площади Декабристов) в Ленинграде в память о декабристах, был задержан, допрашивался сотрудником КГБ.

В 1976 году был арестован и приговорен к полутора годам лишения свободы по обвинению в «злостном хулиганстве», в ноябре 1977 года был освобождён условно-досрочно с обязательным привлечением к труду в Новгороде (так называемая «химия»). Бежал оттуда в Ленинград, вновь был арестован, находился в заключении до мая 1978 года. После освобождения некоторое время помогал Татьяне Горичевой и Виктору Кривулину оформлять самиздатский журнал «37».

Был принуждён эмигрировать в конце 1978 года. Жил в Австрии, где стал членом НТС, провёл девять месяцев под Римом в Италии, и в конце ноября 1979 уехал в США как политический эмигрант. В 1979—1985 живёт и выставляется в г. Буффало штата Нью-Йорк (рядом с Великими озёрами и Ниагарским водопадом). Также занимался посылкой по почте в СССР печатных материалов НТС по случайным адресам (акция «Стрела»).

В мае 1985 он становится американским гражданином и уезжает в Западную Германию, где работает в журнале «Посев» в качестве художника. Германия ему всегда импонировала, от готической и романской архитектуры, от Дюрера до экспрессионизма (предпочитаемые экспрессионисты — О. Дикс, Г. Гросс; он так же любит В. Кандинского и сюрреалиста М. Эрнста); от Иоганна Экхарта в мистике до Т. Манна и Э. М. Ремарка в литературе.

На некоторое время он отходит от живописи, увлечённый судьбой своей исторической Родины — России, но после перестройки постепенно возвращается к живописи и даже начинает участвовать в выставках в Ленинграде-Петербурге: в «Манеже», в Гавани (1988—89), в ЛОСХе (в выставке «Тысячелетие Христианства в России»).

В 1991 открывается его персональная выставка в Гамбурге, в галерее «Проспеттиве де Арте». Его же передвижная выставка «Диалог иллюзий» состоялась в Казани, Ставрополе, Рязани и Москве, в 1994. Тогда же Русский музей покупает у него четыре работы.

В декабре 2003 — январе 2004 состоялась персональная выставка В. Филимонова «Последнее просветление» в музее нонкормистского искусства на Пушкинской-10. Филимонов также участвует на выставке в «Манеже» в Санкт-Петербурге, посвящённой тридцатилетию выставок в ДК им. Газа и ДК «Невский» (ноябрь 2004).

В том же 2004 во Франции, в Гавре, выходит его книга «Я тебя люблю», в серии «Современное искусство».

Творчество 
В 1970 — 80 гг. он часто пишет на темы Евангелия: «Распятие», «Ангел Апокалипсиса», «Лик, как крест», 1978 г.; «Всемирное воздвижение креста», 1976 г. (обе работы — 110×78 см.). Эти работы по духу и по трактовке образов напоминают икону и в то же время своим геометризмом — К. Малевича: чистые формы, без ассоциаций с человеческими; содержание — трансцендентное; красно-чёрно-белые, золотые, синие, исполненные символики, цвета. Филимонов против фактуры и декоративизма цвета; всё — во имя драматизма и величия образа.

Вместе с тем Филимонов, как и один из его духовных наставников, — И. Экхарт не чужд пантеизма. Его всегда завораживали проблемы духа и плоти, и со временем, особенно после возвращения к живописи в конце 1980 гг., он предпочитает сцены из народного фольклора и мифологии, в которых с юмором, но так же с искренним увлечением трактует темы совокуплений и естественных отправлений: испражняющиеся Красная шапочка, Леда, Даная, «Красавица и Чудовище», Минотавр… Женское тело в этих работах, как дерево и как растение: оно прорастает, набухает, оплодотворяется, выбрасывает свои плоды, соцветия; оно движется и живёт («Вожделение», 1998, «Мифология», 1998).

Такую же энергию художник придаёт теперь и работам на библейские сюжеты: «Каин и Авель» (два варианта 1993 и 1998), «Адам и Ева», 1993 (в русском пейзаже); «Иуда Искариот», 1994.

Живопись 1990—2003 ближе к Эль Греко, к экспрессионизму в современном варианте (к Жерару Гарусту во Франции, к Георгу Базеличу в самой Германии). Для Филимонова существенно движение широкой кисти, энергия этого движения, приводящая в знаковости.

Его живопись — акция, действо. Живописуя, он воссоздаёт жизнь, вкладывает в неё свою собственную энергию (в этом отношении Филимонова можно сопоставить с Ван Гогом, особенно с его поздними работами 1889—90 гг.).

В работах этого периода цвет активен, особенно — бруснично-красные, малиновые и жёлтые, почти — золотые, цветовые тона в контрасте с насыщенными синими, небесными, и травянисто-зелёными пейзажными цветовыми разработками. Но цвет у него отнюдь не декоративен (Филимонов выдерживает свою концепцию!), он — символичен. Оттуда, с неба, всегда что-то приходит: сияние, луч, всполох. Цветовая масса всегда взбудоражена.

Живописуя и как бы походя Филимонов создаёт спектакль.

Принципиальное качество его живописи — витальная сила, раскрепощённость, искренность.

Филимонов — рисовальщик и акварелист. Его работы в водных, смешанных техниках на бумаге отличаются разнообразием и лёгкостью. Он увлечён японскими приёмами: любит тушь, мгновенное движение кисти, иероглифическое пятно. В больших рисунках линия берёт на себя экспрессию движения, образует знак.

Филимонов — фотограф 
Он начал заниматься профессионально фотографией в Буффало в 1980.
Как фотограф, он предпочитает сложные композиции с участием пейзажа, натюрморта, женского или мужского тела, сексуальных символов.

В книге «Я тебя люблю» — цветные, чёрно-белые и даже раскрашенные от руки фотографии, но без электронных манипуляций; они эстетизированы и классичны, в традиционном смысле этого слова: важен образ, симметрия, уравновешенность, самостийность фрагмента.

Филимонов как коллажист 
Филимонов как коллажист близок к Максу Эрнсту; но у него — атмосфера И. Босха, с этими крупными насекомыми, летящими жабами, моллюсками и фантастическими животными, которые доминируют над человеческой массой, с их содроганиями и чувственным хаосом. Атмосфера Апокалипсиса, мотивы Ренессанса и реминисценции на темы древнегреческого искусства — возврат к юности, к Эрмитажу.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20071019121706/http://www.nonmuseum.ru/Fest/filimonov.htm
 http://www.saatchi-gallery.co.uk/stuart/StuartArt/ast_id/
 http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=o&fp=2&uid=5962&jid=70339&idg=o&user_serie=o
 https://web.archive.org/web/20090311134731/http://video.saatchigallery.com/artist/profile/30610/Vadim+I+Filimonov/VadimIFilimonov.html
 https://www.youtube.com/watch?v=j4u--zdUbXQ
 http://www.proza.ru/author.html?vif321
 http://www.stihi.ru/author.html?supervif

Участники проектов Викимедиа
Персоналии:Кировский завод
Советские диссиденты
Русские эмигранты третьей волны в США
Русские эмигранты третьей волны в Германии
Диссиденты Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургского художественного училища имени Н. К. Рериха
Члены НТС